GHA est un code qui peut signifier :
 Ghana, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Ghana a pour code alpha-2 GH
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Ghana a pour code GH,

 Ghana, selon la liste des codes pays du CIO,

 Ghana, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Ghana a pour code alpha-2 GH

Gha est le nom de la lettre Ƣ, lettre obsolète jadis utilisée dans certains alphabets turcs.

GHA est un sigle qui peut désigner :
 Glasgow Hutchesons Aloysians RFC, un club de rugby écossais ;
 Greenhouse Academy , série originale netflix de Giora Chamizer tournée en Israël ;
 le gel hydroalcoolique, une variante moins fluide de la solution hydroalcoolique.

Code